Torrejón de Ardoz, municipi a la Comunitat de Madrid 
 Torrejón de la Calzada, municipi de la Comunitat de Madrid
 Torrejón del Rey, municipi de la província de Guadalajara (Castella-La Manxa)
 Torrejón de Velasco, municipi de la Comunitat de Madrid 
 Torrejón el Rubio, municipi de la província de Càceres (Extremadura)
 Base de Torrejón, aeroport militar prop de Madrid
 Castell de Torrejón o Torre de Torrejón, al municipi de Gàtova, a la comarca del Camp de Túria de la província de València
 Carmen Torrejón Rueda (Sevilla, 1960), metge, doctora, pionera de la medicina estètica i tertuliana radiofònica
 Marc Torrejón i Moya (Barcelona, 1986), futbolista català que juga de defensa al Racing de Santander 
 Marta Torrejón i Moya (Mataró, 1990), futbolista internacional catalana que juga com defensa al Futbol Club Barcelona